Актерек — название населённых пунктов.

Киргизия  
 Актерек — село в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области.

Казахстан 
 Актерек — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Актерек — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.

Памятники 
 Актерек — комплекс памятников архитектуры.

См. также 

 Ахтерек